

Toponymes 
 Masina, une commune de la République démocratique du Congo ;
 Masina, un village du Népal situé dans le district de Rolpa ;
 Masina, un village du Népal situé dans le district de Rupandehi.

Patronymes 
 Giulietta Masina (1920-1994), une actrice italienne.

Autres 
 Masina, une jument de course trotteur français.